Villalobos kan syfta på:

Personer 
Villalobos (auktor)

Celia Villalobos (född 1949), spansk politiker 
Francisco López de Villalobos (1473–1549), spansk författare och läkare 
Heitor Villa-Lobos (1887–1959), brasiliansk tonsättare
Lucho Villalobos Castillo, svensk skådespelare
Mauro Godoy-Villalobos (född 1967), svensk tonsättare och gitarrist 
Ricardo Villalobos (född 1970), tysk musikproducent 
Rosendo Villalobos (1860–1940), boliviansk lyriker 
Ruy López de Villalobos (1500–1544), spansk sjöfarare och upptäcktsresande

Geografi

Spanien 

 Villalobos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villalobos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora,

Se även 
Vega de Villalobos

Efternamnsförgreningssidor